Il doppio del torneo di tennis ATP Bordeaux 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori John Feaver e Gilles Moretton che hanno battuto in finale Gianni Ocleppo e Ricardo Ycaza 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (quarti di finale)
 Sam Giammalva Jr. /  David Lewis (semifinali)

 Gianni Ocleppo /  Ricardo Ycaza (finale)
 John Feaver /  Gilles Moretton (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bordeaux 1980